Vor Frelsers Kirke har flere betydninger:

 Vor Frelsers Kirke (Assens Kommune) – en kirke i Assens Kommune
 Vor Frelsers Kirke (Esbjerg Kommune) – en kirke i Esbjerg Kommune
 Vor Frelsers Kirke (Frederikshavn Kommune) – en kirke i Frederikshavn Kommune
 Vor Frelsers Kirke (Horsens) – en kirke i Horsens
 Vor Frelsers Kirke (København) – en kirke i København
 Vor Frelsers Kirke (Odense Kommune) – en kirke i Odense Kommune
 Vor Frelsers Kirke (Vejle Kommune) – en kirke i Vejle Kommune
 Vor Frelsers Kirke (Aalborg Kommune) – en kirke i Aalborg Kommune
 Andet navn for Oslo Domkirke i Oslo, Norge

Se også
 Vor Frelser Kirke (Nuuk) – en kirke i Nuuk, Grønland
 Vor Frelser Kirke (Qaqortoq) - en kirke i Qaqortoq, Grønland